Golok (rivier), grensrivier tussen Maleisië en Thailand
Golok (zwaard), een Aziatische machete van Indonesische oorsprong
Zie ook: Golog